Extracció (química), procés de separació d'una substància a partir d'una matriu.
 Extracció líquid-líquid o extracció de dissolvent, procés químic utilitzat per separar components d'una barreja no homogènia
 Extracció sòlid-líquid o Lixiviació (pedologia), procés de separació en el qual un dissolvent líquid es posa en contacte amb un sòlid polvoritzat 
 Extracció del petroli, procés amb el qual el petroli és extret de l'interior de la Terra